Mistrzostwa Europy w Wyścigach Górskich Sezon 2015  – 59 sezon mistrzostw Europy w wyścigach górskich. Rozpoczął się 10 kwietnia w miejscowości Saint-Jean-du-Gard we Francji, a zakończył 21 września w Buzet, w Chorwacji.

Kalendarz wyścigów 
Kalendarz na sezon 2015 został opublikowany 5 grudnia 2014 roku.

Wyniki wyścigów

Klasyfikacja kierowców 
Źródło: fia.com

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

2015 w sportach motorowych
2015
2015 w Europie